Michael N. Pearson (ur. 1941) – australijski historyk
 Michael Pearson (ur. 1944) – brytyjski arystokrata, 4. wicehrabia Cowdray
 Michael Pearson (ur. 1949) – amerykański pisarz